Auguste-Marie Taunay — escultor francês
 Nicolas-Antoine Taunay — pintor francês e irmão do antecessor
 Félix Émile Taunay — pintor francês e filho do antecessor
 Aimé-Adrien Taunay — artista francês e irmão do antecessor
 Alfredo d'Escragnolle Taunay — o visconde de Taunay, escritor brasileiro e sobrinho do antecessor
 Afonso d'Escragnolle Taunay — historiador brasileiro e filho do antecessor

Desambiguações de antropônimos